

Toponyme 

Kabongo est un territoire de la province du Haut-Lomami en République démocratique du Congo ;
Kabongo est une localité, chef-lieu  du territoire éponyme de la province du Haut-Lomami en République démocratique du Congo.

Patronyme 

Dieudonné Kabongo est un comédien congolais vivant à Bruxelles ;
Eugène Kabongo (ou "Eugène Kabongo Ngoy") est un joueur de football, retraité ;
 Emery Kabongo Kanundowi (né en 1940),  archevêque, second secrétaire particulier du pape Jean-Paul II.

Titres d'œuvres 
 Kabongo le griot est une série télévisée d'animation sénégalaise réalisée en 2002.